Hauptachse und Nebenachse stehen für:
die Verbindungslinien der Scheitel der Ellipse, siehe Halbachsen der Ellipse
die Verbindung der beiden Scheitelpunkte einer Hyperbel, siehe Hyperbel (Mathematik)
in der Astronomie bei Keplerellipsen die Bahnachse
die Trägheitsachsen, Rotationsachsen eines räumlichen Körpers, siehe Hauptträgheitsachse

Siehe auch:
Achse, Halbachse